Süller es el apellido de una famosa familia del medio del espectáculo argentino y puede referirse a:

 Silvia Süller, vedette.
 Guido Süller, actor.
 Marcelo Süller, futbolista.
 Marilyn Süller, hija de Silvia.
 Sebastián Graviotto Süller, sobrino de Silvia, Guido y Marcelo, y participante de GH5, la nueva generación.